Мэ́ри Ка́рлайл (; 3 февраля 1914 — 1 августа 2018) — американская актриса и певица.

Биография 
После смерти отца она с матерью перебралась в Голливуд, где, попав в поле зрения руководителя «Universal Studios» Карла Леммле, уже в восьмилетнем возрасте дебютировала в кино. Становлению актёрской карьеры Карлайл способствовало её включение в список «WAMPAS Baby Stars» в 1932 году. В последующие годы десятилетия актриса появилась почти в двух десятках кинокартин, где её коллегами по экрану были такие звёзды, как Бинг Кросби, Фэй Рэй и Ральф Беллами. После брака с бывшим актёром Джеймсом Блэкли, впоследствии исполнительным продюсером на киностудии «20th Century Fox», Мэри Карлайл стала намного меньше сниматься, а в 1943 году и вовсе завершила свою актёрскую карьеру. С 1930 по 1943 год Мэри снялась в 62 фильмах. Спустя семь лет она нашла для себя новое занятие, став менеджером в салоне красоты Элизабет Арден в Беверли-Хиллз.

В 1942 году вышла замуж за продюсера Джеймса Блэкли, с которым жила вплоть до его смерти в 2007 году. У пары был один ребёнок.

На момент смерти была последней звездой из списка «WAMPAS Baby Stars». Её вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы, заложенной 8 февраля 1960 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Голливудская «Аллея славы»
Столетние долгожительницы США
Киноактрисы США